Bach steht für:
 Bach, kleines Fließgewässer
 (1814) Bach, Asteroid des Hauptgürtels
 Bach, ein unerwünschter Effekt beim Satz, siehe Gießbach (Typografie)
 Vincent Bach, US-amerikanischer Hersteller von Blechblasinstrumenten
 Lithographische Kunstanstalt J. G. Bach
 Orgelbauanstalt Karl Bach, deutsches Orgelbauunternehmen mit Sitz in Aachen

Personen:
 Bach (Familienname) – dort auch bekannte Namensträger
 Bach (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Familie Bach, Komponistenfamilie
 Johann Sebastian Bach (1685–1750), deutscher Komponist (der Bach)

geographische Objekte:
 Bach (Luppe), linksseitiger Zufluss der Luppe
 Bach an der Donau, Gemeinde im Landkreis Regensburg, Bayern
 Bach (Tirol), Gemeinde im Bezirk Reutte, Tirol
 Bach (Lot), Gemeinde im Département Lot, Frankreich

Ortsteile in Deutschland:

 Bach (Bergisch Gladbach), Ortsteil der Stadt Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen
Bach (Erbach), Ortsteil der Stadt Erbach, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg

 Bach (Ainring), Ortsteil der Gemeinde Ainring, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Bach (Arnbruck), Ortsteil der Gemeinde Arnbruck, Landkreis Regen, Bayern
 Bach (Aschau im Chiemgau), Ortsteil der Gemeinde Aschau im Chiemgau, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Bach (Babensham), Ortsteil der Gemeinde Babensham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Bach (Bad Endorf), Ortsteil des Marktes Bad Endorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Bach (Bernau am Chiemsee), Ortsteil der Gemeinde Bernau am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Bach (Bodenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Bodenkirchen, Landkreis Landshut, Bayern
 Bach (Dieterskirchen), Ortsteil der Gemeinde Dieterskirchen, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Bach (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Bach (Frontenhausen), Ortsteil des Marktes Frontenhausen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Bach (Geisenhausen), Ortsteil des Marktes Geisenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Bach (Griesstätt), Ortsteil der Gemeinde Griesstätt, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Bach (Großkarolinenfeld), Ortsteil der Gemeinde Großkarolinenfeld, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Bach (Hebertsfelden), Ortsteil der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Bach (Hopferau), Ortsteil der Gemeinde Hopferau, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Bach (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern
 Bach (Kirchdorf), Ortsteil der Gemeinde Kirchdorf (bei Haag in Oberbayern), Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Bach (Kirchham), Ortsteil der Gemeinde Kirchham (Landkreis Passau), Landkreis Passau, Bayern
 Bach (Kollnburg), Ortsteil der Gemeinde Kollnburg, Landkreis Regen, Bayern
 Bach (Kraiburg am Inn), Ortsteil des Marktes Kraiburg a.Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Bach (Landau an der Isar), Ortsteil der Stadt Landau a.d.Isar, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Bach (Miesbach), Ortsteil der Stadt Miesbach, Landkreis Miesbach, Bayern
 Bach (Niederbergkirchen), Ortsteil der Gemeinde Niederbergkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Bach (Obing), Ortsteil der Gemeinde Obing, Landkreis Traunstein, Bayern
 Bach (Perasdorf), Ortsteil der Gemeinde Perasdorf, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Bach (Pfaffing), Ortsteil der Gemeinde Pfaffing (Landkreis Rosenheim), Landkreis Rosenheim, Bayern
 Bach (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Bach (Rimsting), Ortsteil der Gemeinde Rimsting, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Bach (Seeg), Ortsteil der Gemeinde Seeg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Bach (Simbach), Ortsteil der Gemeinde Simbach (bei Landau), Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Bach (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen (Vils), Landkreis Erding, Bayern
 Bach (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Bach (Todtenweis), Ortsteil der Gemeinde Todtenweis, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Bach (Traunstein), Ortsteil der Stadt Traunstein, Landkreis Traunstein, Bayern
 Bach (Tuntenhausen), Ortsteil der Gemeinde Tuntenhausen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Bach (Unterreit), Ortsteil der Gemeinde Unterreit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Bach (Velden), Ortsteil der Gemeinde Velden (Vils), Landkreis Landshut, Bayern
 Bach (Wackersberg), Ortsteil der Gemeinde Wackersberg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Bach (Weyarn), Ortsteil der Gemeinde Weyarn, Landkreis Miesbach, Bayern
 Bach (Windischeschenbach), Ortsteil der Stadt Windischeschenbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

 Bach (Windeck), Ortsteil der Gemeinde Windeck, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Bach (Lohmar), Ortsteil der Stadt Lohmar, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Bach (Eitorf), Ortsteil der Gemeinde Eitorf, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

 Bach (Nisterau), Ortsteil der Gemeinde Nisterau, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz

 Bach (Bennewitz), Ortsteil der Gemeinde Bennewitz, Landkreis Leipzig, Sachsen

Gemeindeteile in Österreich:
 Bach (Gemeinde Minihof-Liebau), Ortsteil von Minihof-Liebau, Bezirk Jennersdorf, Burgenland

 Bach (Gemeinde Bad Kleinkirchheim), Ortschaft von Bad Kleinkirchheim, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Bach (Gemeinde Deutsch-Griffen), Ortschaft von Deutsch-Griffen, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Bach (Gemeinde Glanegg), Ortschaft von Glanegg, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Bach (Gemeinde Glödnitz), Ortschaft von Glödnitz, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Bach (Gemeinde Ludmannsdorf), Ortschaft von Ludmannsdorf, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Bach (Gemeinde Neuhaus), Ortschaft von Neuhaus (Kärnten), Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Bach (Gemeinde Nötsch), Ortschaft von Nötsch im Gailtal, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Bach (Gemeinde Sankt Stefan im Gailtal), Ortschaft von Sankt Stefan im Gailtal, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Bach (Gemeinde Sankt Urban), Ortschaft von Sankt Urban (Kärnten), Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Bach (Gemeinde Velden), Ortschaft von Velden am Wörther See, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Bach (Gemeinde Völkermarkt), Ortschaft von Völkermarkt, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Bach (Gemeinde Weitensfeld), Ortschaft von Weitensfeld im Gurktal, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten

 Bach (Gemeinde Ardagger), Ortsteil in der Marktgemeinde Ardagger, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Bach (Gemeinde Miesenbach), Rotte von Miesenbach (Niederösterreich), Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Bach (Gemeinde Oberndorf), Ortschaft von Oberndorf an der Melk, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Bach (Gemeinde St. Georgen am Reith), Ortsteil von St. Georgen am Reith, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Bach (Gemeinde St. Georgen an der Leys), Ortsteil von St. Georgen an der Leys, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Bach (Gemeinde Texingtal), Katastralgemeinde von Texingtal, Bezirk Melk, Niederösterreich

 Bach (Gemeinde Andorf), Ortschaft von Andorf, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Bach (Gemeinde Engerwitzdorf), Ortsteil von Engerwitzdorf, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Bach (Gemeinde Haibach), Ortsteil von Haibach ob der Donau, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Bach (Gemeinde Heiligenberg), Ortsteil von Heiligenberg (Oberösterreich), Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Bach (Gemeinde Lengau), Ortschaft von Lengau, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Bach (Gemeinde Rutzenham), Ortsteil von Rutzenham, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Bach (Gemeinde St. Marienkirchen), Ortsteil von St. Marienkirchen bei Schärding, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Bach (Gemeinde Schardenberg), Ortsteil von Schardenberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Bach (Gemeinde Walding), Ortschaft von Walding, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Bach (Gemeinde Waldzell), Ortschaft von Waldzell, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Bach (Gemeinde Weyregg), Ortsteil von Weyregg am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

 Bach (Gemeinde Großarl), Ortschaft von Großarl, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg

 Bach (Gemeinde Altaussee), Ort bei Altaussee im Salzkammergut, Bezirk Liezen, Steiermark
 Bach (Gemeinde Öblarn), Ortsteil von Öblarn, Bezirk Liezen, Steiermark
 Bach (Gemeinde Sankt Stefan ob Stainz), Rotte in der Gemeinde Sankt Stefan ob Stainz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Bach (Gemeinde Semriach), Ortsteil von Semriach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

 Bach (Gemeinde Strassen), Ortschaft von Strassen (Tirol), Osttirol
 Bach (Gemeinde Virgen), Weiler der Fraktion Mitteldorf, Osttirol

Ortsteil in Italien:

 Bach (Sappada), Ortsteil der Gemeinde Sappada

BACH steht für:
 B-A-C-H, musikalisches Motiv

Siehe auch:
 Am Bach
 Baach
 Pach